

Anno 
 2003 – (MMIII in numeri romani) è un anno dell'XXI secolo. 
 2003 a.C.

Matematica 
 2003 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 2003 Harding – asteroide della fascia principale del sistema solare.